Plaats in Indonesië
 Sigentong (Wanasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Sigentong (Warureja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java